Pedro Portocarrero puede hacer referencia a:

 Pedro Portocarrero o Fernández Portocarrero (c.1400-1429), V señor de Moguer, consejero de Juan II de Castilla. Cuñado del condestable Álvaro de Luna. 
 Pedro Portocarrero el Sordo (c.1450-1519), VIII señor de Moguer, nieto materno del anterior, hijo segundo de Juan Pacheco, I marqués de Villena, y de María Portocarrero. Fue padre del I marqués de Villanueva del Fresno, del I conde de la Puebla del Maestre y del que sigue.
 Pedro Portocarrero (c.1480-1526, hijo del anterior), obispo de Ciudad Rodrigo (1523-1525) y arzobispo de Granada (1525-1526).
 Pedro Portocarrero (c.1500-1539), conquistador de Guatemala, lugarteniente y yerno de Pedro de Alvarado. Junto con Diego de Rojas pacificó la costa del Bálsamo en el actual Salvador hacia 1532.
 Pedro Portocarrero (c.1515-1557), II marqués de Villanueva del Fresno. Hijo de Juan Portocarrero, el primer marqués, y nieto de Pedro el Sordo.
 Pedro Portocarrero el de La Goleta (c.1525-1574), II señor de la Torre de las Sirgadas, alcaide y gobernador de La Goleta, que murió cautivo en Túnez. Nieto de Pedro el Sordo.
 Pedro Portocarrero o López Pacheco Portocarrero (c.1530-1599), I marqués de Alcalá de la Alameda (desde 1574). Nieto también de Pedro el Sordo.
 Pedro Portocarrero (c.1545-1600), obispo de Calahorra (1589-1593), de Córdoba (1593-1597) y de Cuenca (1597-1600), e inquisidor general (1596-1599). Fue hermano del I conde de Montijo: hijo de Cristóbal Osorio Portocarrero, señor de Montijo, y nieto del I marqués de Villanueva del Fresno.
 Pedro Portocarrero y Córdoba (c.1575-1622), V conde de Medellín, comendador de Socovos en la Orden de Santiago. Tres de sus hijos fueron condes de Medellín, entre ellos el siguiente.
 Pedro Portocarrero y Aragón (1619-1679, hijo del anterior), VII conde de Medellín, presidente del Consejo de Indias (1671-1679) y caballerizo mayor de Carlos II. Casó con la duquesa de Camiña, y fueron padres del que sigue.
 Pedro Damián Portocarrero y Meneses Noronha (1640-1704, hijo del anterior), IV duque de Camiña, IX marqués de Villarreal y IX conde de Medellín.
 Pedro Portocarrero y Guzmán (1640-1708), patriarca de las Indias, arzobispo titular de Tiro, capellán mayor y limosnero mayor del rey Carlos II, nuncio a látere del papa Inocencio XII. Hijo del III marqués de Valderrábano y sobrino del cardenal Portocarrero.
 Pedro Portocarrero o Fernández Portocarrero (c.1650-1703), X marqués de Villanueva del Fresno.
 Pedro Portocarrero (n. 1977), futbolista colombiano.

Otros casos de desambiguación de términos similares o relacionados 
 Portocarrero (desambiguación)